Der Siebenkampf der Frauen bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1994 wurde am 8. und 9. August 1994 im Olympiastadion der finnischen Hauptstadt Helsinki ausgetragen.

Europameisterin wurde die deutsche Titelverteidigerin, Olympiadritte von 1992, Weltmeisterin von 1991 und Vizeweltmeisterin von 1993 Sabine Braun.Sie gewann vor der Ungarin Rita Ináncsi.Bronze ging an die Polin Urszula Włodarczyk.

Rekorde

Bestehende Rekorde 

Der bestehende EM-Rekord wurde bei diesen Europameisterschaften nicht erreicht. Die höchste Punktzahl erbrachte die deutsche Europameisterin Sabine Braun mit 6419 P, womit sie 298 P unter dem Rekord blieb. Zum Europarekord fehlten ihr 588 P, zum Weltrekord 872 P.

Rekordverbesserung 
Es wurde ein neuer Landesrekord aufgestellt:
6046 P – Marcela Podracká (Slowakei), Wettbewerb am 8./9. August

Durchführung 
Die sieben Disziplinen des Siebenkampfs fanden auf zwei Tage verteilt statt.
Tag 1 – 8. August: 100-Meter-Hürdenlauf, Hochsprung, Kugelstoßen, 200-Meter-Lauf
Tag 2 – 9. August: Weitsprung, Speerwurf, 800-Meter-Lauf

Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Ergebnis 

8./9. August 1994

Weblinks 
 Helsinki European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 4. Januar 2023
 Women Heptathlon XVI European Championships 1994 Helsinki, todor66.com, abgerufen am 4. Januar 2023
 European Championships - Statistics Handbook Athletics, Helsinki FIN 07–14 AUG 1994, Olympiastadion, Women Heptathlon, S. 633, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 4. Januar 2023
 Track and Field Statistics, EM 1994, trackfield.brinkster.net (englisch), abgerufen am 4. Januar 2023
 Mehrkampfrechner, Siebenkampf, ladv.de, abgerufen am 30. Dezember 2022

Videolinks 
 4746 European Track & Field Heptathlon Shot Put Sabine Braun, youtube.com, abgerufen am 4. Januar 2023
 3087 European Track & Field 1990 Heptathlon 800m, veröffentlicht am 10. Februar 2015 auf youtube.com (englisch), abgerufen am 4. Januar 202

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 1994